Sainte Marguerite désigne plusieurs saintes et bienheureuses chrétiennes :
Fêtée le

Saintes 
Par ordre chronologique du décès :
 Marguerite d'Antioche, († 275), martyre, patronne des femmes en couches, célébrée le 20 juillet ; Elle apparut en songe  à Jeanne d'Arc et l'instruisit des us et coutumes de la Cour du Roi.
 Marguerite d'Écosse  (° vers 1045 - †1093) ; célébrée le 16 novembre ;
 Marguerite d'Angleterre († 1192), originaire de Grande-Bretagne, fit les pèlerinages à Jérusalem, à Montserrat en Espagne et au Puy-en-Velay, entra chez les cisterciennes de Sainte-Benoîte ; célébrée localement le 3 février ;
 Marguerite de Louvain († 1255), servante ; célébrée le 2 septembre ;
 Marguerite de Cortone († 1297), franciscaine ; célébrée le 22 février ;
 Marguerite de Cesolo (°1325 - †1385), ou Margherita da Cesolo (la Picena) née à San Severino dans les Marches, veuve pieuse surnommée « La Picena » (Les pieds nus) ; célébrée le 5 août.
Marguerite de Hongrie († 1270), bienheureuse, fille de Béla IV de Hongrie ; célébrée le 18 janvier.
 Marguerite Clitherow (1556 † 1586), martyre en Angleterre ; célébrée le 21 octobre ;
 Marguerite Ward (1510? † 1588), martyre en Angleterre ; célébrée le 30 août ;
 Marguerite Bourgeoys  (1620-1700), fondatrice de la Congrégation de Notre-Dame de Montréal au Canada, célébrée le 12 janvier ;
 Marguerite-Marie Alacoque (°1640 - † 1690), religieuse bourguignonne ; célébrée le 17 octobre ;
 Marguerite-Marie d'Youville († 1771), fondatrice des Sœurs de la Charité de Montréal, première Canadienne canonisée ; célébrée au Canada le 16 octobre.

Bienheureuses et vénérables 
Par ordre chronologique :
 Marguerite Hohenfels († vers 1150), bienheureuse, de la famille puissante des Hohenfels, se retire à l’abbaye de Bingen et y côtoie Hildegarde de Bingen ; célébrée le 26 décembre. 
 Marguerite Colonna († 1284), bienheureuse, riche héritière, distribue ses biens aux pauvres ; célébrée localement le 30 décembre.
 Marguerite de Metola († 1320), bienheureuse, mendiante aveugle ; célébrée le 13 avril.
 Marguerite de Savoie († 1464), bienheureuse, de la famille royale de Savoie, épouse du marquis de Montferrat ; célébrée le 24 juillet et le 27 novembre. 
 Marguerite de Bavière († 1434), bienheureuse, princesse palatine et duchesse de Lorraine, son père fut élu comme empereur d'Allemagne, elle fut épouse trompée de Charles II et entra ensuite dans le Tiers Ordre de saint François ; célébrée localement le 27 août.
 Marguerite de Lorraine-Vaudémont († 1521), bienheureuse ; célébrée localement le 2 novembre.
 Marguerite du Saint-Sacrement ou Marguerite Parigot (°1619 - † 1648), vénérable, carmélite de Beaune.
 Marguerite Rutan (1736-1794), religieuse martyre, bienheureuse.
 Marguerite Bays († 1879), bienheureuse laïque, couturière à domicile ; célébrée le 27 juin.

Peintures 
Sainte Marguerite d'Antioche a été représentée sur plusieurs toiles :
 Sainte Marguerite (Kunsthistorisches Museum) de Giulio Romano vers 1518
 Sainte Marguerite (Musée du Louvre) de Giulio Romano vers 1518
 Sainte Marguerite de Francisco de Zurbarán (1631)

Autres 
Sainte Marguerite est une marque d'eau minérale

Dicton 
Si à la saint Valentin elle te prend par la main, vivement la sainte Marguerite !

Références